фон Риббентроп ( < mnd. (Вестфальский/Восточно-Вестфальский) Gut Ribbentrup < Ricbrachtincthorpe) — фамилия. Известные носители:
 Риббентроп, Аннелиза фон (1896—1973) — немецкая писательница, вдова Иоахима фон Риббентропа
 Риббентроп, Иоахим фон (1893—1946) — министр иностранных дел Германии (1938—1945).
 Риббентроп, Рудольф фон (1921—2019) — гауптштурмфюрер войск СС.